БАР может означать:
 Биполярное аффективное расстройство — психическое заболевание сферы настроений.
 Бронхиолоальвеолярный рак — редкая форма рака лёгкого.

 BAR (команда Формулы-1) — автогоночная команда «British American Racing», выступавшая с 1999 по 2005 год.
 Browning Automatic Rifle — американская автоматическая винтовка M1918.

См. также 
 Бар